Tyagi steht für:

 (23068) Tyagi, Asteroid des Hauptgürtels
 Tyagi (Film), indischer Film von K. C. Bokadia aus dem Jahr 1992

Tyagi ist der Familienname folgender Personen:
 Mahavir Tyagi (1899–1980), indischer Politiker (INC), Minister
 Ramavtar Tyagi (1925–1985), indischer Dichter und Journalist
 Roopal Tyagi (* 1989), indische Schauspielerin